Памятники Стефану Великому — монументы господарю Молдавии Стефану Великому, правившему Молдавией с 12 апреля 1457 года по 2 июля 1504 года.

 Памятник Стефану Великому — монумент в г. Новые Анены (Молдавия).
 Памятник Стефану Великому — монумент в Бельцах (Молдавия).
 Памятник Стефану Великому — монумент в Кишинёве (Молдавия).
 Памятник Стефану Великому — монумент в Сучаве (Румыния).
 Памятник Стефану Великому — монумент в Яссах (Румыния).

Стефану Великому